Feilchenfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Konrad Feilchenfeldt (* 1944), schweizerisch-deutscher Literaturwissenschaftler
 Rahel E. Feilchenfeldt (* 1943), Kunsthistorikerin und Buchwissenschaftlerin
 Walter Feilchenfeldt (1894–1953), deutscher Verleger und Kunsthändler
 Walter Feilchenfeldt junior (* 1939), schweizerischer Kunsthändler

Siehe auch:
 Feilchenfeld